Vidaković je hrvatsko, bunjevačko i crnogorsko prezime nastalo pretvaranjem imena Vidak ili Vid. 

Vidakovića ima danas najviše u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji.

Poznati Vidakovići 
Albe Vidaković (1914. – 1964.), hrvatski svećenik, skladatelj i muzikolog
Fides Vidaković (1921. – 2003.) je hrvatska književnica iz Vojvodine
Gordana Vidaković, vokalna solistica
Igor Vidaković (* 1983.), hrvatski nogometni vratar
Ivor Vidaković (* 1988.), hrvatski rukometaš
Juraj Vidaković, jedan od predvodnika Hrvata na seobi u Bačku
Marko Vidaković (* 1890. – 1976.), hrvatski arhitekt, urbanist i publicist
Marta Vidaković Mukić (*1953.), hrvatska pravnica i leksikografica
Milovan Vidaković (1780. – 1841.), srpski pjesnik
Mirko Vidaković (1924. – 2002.), hrvatski botaničar i dendrolog
Nemanja Vidaković (* 1985.), srpski nogometaš
Nikola Vidaković (* 1939.) je hrvatski i bosanskohercegovački pripovjedač
Risto Vidaković (* 1969.), srpski nogometaš i trener
Sonda Vidaković (*), osnivač mjesta Sonta u Vojvodini
Srđan Vidaković (*1986.) je hrvatski nogometaš iz Vojvodine
Roza Vidaković (1922. – 1981.) je hrvatska pjesnikinja iz Mađarske
Željko Vidaković (* 1954.), hrvatski rukometaš

Podrijetlo prezimena

Povijesni izvori o prezimenu Vidaković

Doseljavanje plemićkih obitelji u Nemeš

Subotički graničari dobili su goleme zemljišne prostore, koji su im s ostalim privilegijama po ukinuću Vojne krajine (1741. zbog zahtjeva i pritisaka Ugarske) ukinute, odnosno smanjene proglašenjem Povelje o proglašenju grada slobodnim komornim gradom (trgovište). Došlo je do žestokih nesporazuma i sukoba između plemenitaša i vođa građanske-buržoaske struje. Tijekom 1748. ovaj spor je kulminirao pa je delegacija plemića koju su zastupali Ivan Vojnić i Grgo Vidaković u pregovorima grada Subotice i Kraljevske Ugarske komore, zastupala interese plemića.

Iz darovnice cara Franje I. nemešmiletićkim plemićima iz 1803. godine (Istorijski arhiv u Somboru), zemljišne posjede su dobili: Ivan Cintula, Simeon Piuković i sinovi, Petar Alaga, Josip Ivanić, Jožef Horvat, Janoš Radić, Jakov Mandić, Adam Barašević, Mihajlo Marković, Petar Knezi drugčije Semenović, Benedikt Vidaković.

Grb
U modrom na zelenom polju vojnik u crvenom odijelu s perjanicom i sabljom krivošijom u desnici i odsječenom glavom u ljevici. Iznad štita kruna s pet šiljaka i pet bisernih kuglica. Juraj Vidaković (Đuro - prema Miji Mandiću, odnosno Juro prema I. Ivanjiju), jedan od predvoditelja seobe zajedno s kapetanom Sučićem zadobio je plemstvo po darovnici cara Leopolda 1690. godine. Plemstvo se odnosi na suprugu mu Mariju Bošnjaković, kćeri Martu i Katarinu i braću Ivana, Baltazara, Marka i Matiju, te Ivanovu djecu: Đuru, Antuna, Anu i Luciju i Baltazarovog sina Stjepana. Ovo plemstvo je proglašeno u Bačkoj županiji 1718. godine. Prema Petru Sučiću Juraj Vidaković je bio zapovjednik Bača. Potomci ove brojne obitelji žive u Lemešu, Zagrebu i Somboru. Godine 1803. izdata je darovnica o posjedima u Lemešu odnosno 11. veljače 1803. potvrđeno im je plemstvo.

Izvori
Croatia.ch  Antonija Čota: Povijest hrvatskog plemstva u Bačkoj 
Popis nemešmiletićkih plemenitaša iz 1771., Istorijski arhiv Vojvodine, Srijemski Karlovci.

 Prezimena
Lemeško plemstvo
Vojvođanski Hrvati